Соревнования по плаванию на XXIX летних Олимпийских играх проходили с 9 по 21 августа в Пекине. Спортсмены разыгрывали 34 комплекта медалей: по 17 у мужчин и женщин.

Медали

Общий зачёт 

(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории)

Медалисты

Мужчины 

* — участники предварительных заплывов

Женщины 

* — участники предварительных заплывов

Спортивные объекты 

Большинство плавательных соревнований проводились в специально построенном для Игр Пекинском Национальном Аквацентре. Только заплывы на открытой воде прошли в Олимпийском гребном парке Шуньи.

Дисциплины 

Плавательная программа на Олимпиаде в Пекине была расширена по сравнению с прошлыми Играми в Афинах. В программу игр включено плавание на открытой воде (марафонская дистанция 10 км). Таким образом общее количество разыгрываемых комплектов наград увеличилось до 34:
 Вольный стиль: 50 м, 100 м, 200 м, 400 м, 800 м (только женщины), 1500 м (только мужчины), эстафета 4×100 м, эстафета 4×200 м, марафон 10 км.
 Плавание на спине: 100 м, 200 м.
 Брасс: 100 м, 200 м.
 Баттерфляй: 100 м, 200 м.
 Комплексное плавание: 200 м, 400 м, эстафета 4×100 м.

Квалификация 
Для участия в Олимпиаде спортсменам необходимо было выполнить квалификационные нормативы, установленные Международной федерацией плавания (FINA) для каждой из дисциплин. Национальный Олимпийский комитет каждой страны имел право заявить для участия в Олимпиаде двух спортсменов из числа выполнивших норматив А, либо одного спортсмена из числа выполнивших норматив В (если норматив А не был выполнен для данной дисциплины ни одним спортсменом). Спортсмены должны были показать такие результаты в период с 15 марта 2007 года по 15 июля 2008 года на соревнованиях, проводившихся под эгидой FINA.

Для участия в Олимпийских играх 2008 необходимо было выполнить следующие нормативы:

В эстафетах принимали участие 12 лучших сборных по результатам чемпионата мира по водным видам спорта 2007, а также 4 команды, отобранные Международной федерацией плавания в период отборочных соревнований.

В плавании на открытой воде принять участие могли десять лучших спортсменов по результатам чемпионата мира 2008 и пять быстрейших от каждого из пяти континентов (однако этого права лишились Австралия у мужчин и ЮАР у женщин, так как другие пловцы из Океании и пловчихи от Африки не участвовали). Одно место оставалось за Китаем, как за принимающей страной, и ещё девять спортсменов отбирались после Олимпийского соревнования по марафонскому плаванию (у женщин десять мест, так как китайская спортсменка Фан Яньцяо квалифицировалась по итогам мирового первенства). Максимальная квота от каждой страны — два спортсмена.

Спортсмены Китая, как принимающей страны, автоматически получали места только в плавании на открытой воде. В остальных видах программы они отбирались как пловцы других стран.

В эстафетах и плавании на открытой воде квалифицировались следующие страны:

Формат соревнований 
Индивидуальные соревнования в бассейне начинались с отборочных заплывов, в которых каждый спортсмен должен был показать максимальный результат для выхода в следующую стадию. Шестнадцать лучших проходили в полуфиналы, или восемь быстрейших — в финал, если полуфиналы не организовывались. Из полуфиналов в финал выходили восемь пловцов, показавших лучшее время, и они в последнем заплыве разыгрывали комплект медалей. В эстафетах устраивались два отборочных заплыва по восемь команд, и лучшие команды по времени выходили в финал. Пловцы на открытой воде соревновались только в одном финальном заплыве.

Календарь 

Все финалы и полуфиналы проходили утром с 10:00 до 12:00 по местному времени (то есть UTC+8), а отборочные заплывы вечером с 18:30. Марафонские заплывы проводились в 9:00.

См. также 
 LZR Racer

Примечания 
 AM — рекорд Америки, AS — рекорд Азии, ER — рекорд Европы, OC — рекорд Океании, OR — олимпийский рекорд, WR — мировой рекорд

Ссылки 
 Beijing 2008 Official Results Book: Hockey-Wrestling  — плавание см. на стр. 1177—1324